ACCION International est une organisation à but non lucratif, qui soutient des institutions de microfinance dans leur travail visant à fournir des services financiers à des clients à bas revenus. ACCION offre des services de gestion, de l'assistance technique, des investissements par endettement et en capitaux propres et des formations, aux institutions de microfinance et aux organisations qui soutiennent la microfinance.
L'organisation met en avant le modèle commercial de la microfinance, dans lequel les institutions de microfinance poursuivent un double objectif, de succès aussi bien au niveau social que financier.

ACCION travaille en lien avec 27 institutions de microfinance partenaires, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis, en Afrique et en Asie. 
Au , ces 27 institutions intervenaient collectivement auprès de  personnes au niveau des microcrédits  (pour un portefeuille total de  milliards de dollars), et auprès de 1,624,829 personnes pour ce qui est des prêts bancaires, (pour un montant total d'épargne de 2,208,112,000 de dollars).

Le siège d'ACCION se situe à Boston, Massachusetts, mais l'organisation possède également des bureaux à Washington, DC, à Bogota, en Colombie, à Accra au Ghana, à Bangalore en Inde et à Pékin, en Chine.

L'organisation est également l'actionnaire majoritaire et l'opérateur principal de deux institutions de microfinance : ACCION Microfinanças  à Manaus, au Brésil et ACCION Microfinance China à Chifeng, en Chine.

Histoire
ACCION a commencé en 1961 comme organisation de développement des initiatives communautaires. 
Au début, de jeunes Américains, ayant fait des études universitaires, sont allés voyager au Venezuela, dans le but de favoriser les contacts entre les pauvres en milieu urbain, les gérants des entreprises locales, ainsi que les autres possédant des ressources. L'objectif était d'aider les personnes vivant dans la misère à s'aider par eux-mêmes, en organisant leurs efforts et leurs talents.
Les premiers projets ont inclus la construction d'écoles, de centres communautaires et de routes.
En 1973, ACCION a commencé à expérimenter le microcrédit à Recife, au Brésil, en offrant des crédits à des acteurs économiques informels, agissant à petite échelle.
À la suite de ce projet pilote, l'organisation a concentré de plus en plus ses efforts sur le développement des institutions de microfinance et de l'industrie de la microfinance.

ACCION a travaillé exclusivement avec des institutions de microfinance basées en Amérique Latine ou Centrale, jusqu'en 1991, où elle a piloté un programme de microfinance pour les entrepreneurs à Brooklyn, NY.
En 2000, ACCION a commencé à travailler avec des institutions en Afrique et en 2005, s'est tournée vers l'Inde.
Fin 2009, ACCION a créé en Chine une entreprise de microcrédit, numéro 2 des entreprises de microcrédit financées depuis l'étranger.

Références

Liens externes 
 ACCION International Microfinance Organization website
 ACCION USA's Website

Banque de développement
Organisme fondé en 1961